Le tournoi El Gouna International masculin 2021 est l'édition masculine du tournoi El Gouna International 2021, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à El Gouna du 17 au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs, 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour et deux wild-card Roger Baddour et Aly Abou Eleinen. 
Le  mondial Ali Farag est absent pour des raisons familiales.

En finale,  Mohamed El Shorbagy l'emporte face à Paul Coll.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 El Gouna International
 El Gouna International féminin 2021
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2021
Sport en Égypte en 2021
Sport en mai 2021
PSA World Series 2021